Ulfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Corfiz Ulfeldt (1699–1769), österreichischer Staatskanzler
 Corfitz Ulfeldt (1606–1664), dänischer Staatsmann
 Leo Ulfeldt (1651–1716; auch Uhlefeld), österreichischer Feldmarschall im spanischen Erbfolgekrieg
 Leonora Christina Ulfeldt (1621–1698), dänische Schriftstellerin
 Mogens Ulfeldt (1569–1616), dänischer Reichsrat und Reichsadmiral
 Niels Jepsen Ulfeldt († 1395), Bischof von Roskilde
Siehe auch:
 Uhlfelder
 Uhlfeldkolonie